Димитр из Горая (1340—1400) — польский дворянин и государственный деятель.
 Горайский, Максимилиан Михайлович (1857—1916) — военный деятель Российской империи, генерал-майор.